Bonner Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bonner Lake (Idaho)
 Bonner Lake (New Mexico)
 Bonner Lake (New York)
 Bonner Lake (Washington)

Siehe auch:
 Boner Lake